Egetmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Anton Egetmeyer (1760–1818), Schneider
 Markus Egetmeyer (* 1964), deutscher Klassischer Philologe